Die Abkürzung Susy oder SUSY steht für:
 Supersymmetrie
 sucrose synthase, siehe Saccharose Synthase 
 Susanne, weiblicher Vorname
 SUSY (maschinelle Übersetzung), ein deutsches Projekt für maschinelle Übersetzung

Siehe auch:
 Susi
 Suzy
 SOUSY

Abkürzung